Coeur d’Alene steht für:
 Coeur d’Alene (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm
 Coeur d’Alene Mines, früherer Name des US-amerikanischen Silber- und Goldbergbauunternehmens Coeur Mining
 Ironman Coeur d’Alene, Sportwettkampf im Triathlon

in der Geographie:
 Coeur d’Alene Lake, US-amerikanischer See
 Coeur d’Alene (Idaho), US-amerikanische Stadt 
 Coeur d’Alene Creek, Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Kenai Peninsula)
 Coeur d’Alene River, Fluss im US-Bundesstaat Idaho
 Little North Fork Coeur d’Alene River, Fluss im US-Bundesstaat Idaho
 Little North Fork South Fork Coeur d’Alene River, Fluss im US-Bundesstaat Idaho
 North Fork Coeur d’Alene River, Fluss im US-Bundesstaat Idaho
 South Fork Coeur d’Alene River, Fluss im US-Bundesstaat Idaho

im NRHP gelistete Objekte:
 Coeur d'Alene City Hall, in Coeur d'Alene, Idaho, ID-Nr. 79000792
 Coeur d'Alene Federal Building, in Coeur d'Alene, Idaho, ID-Nr. 77000461
 Coeur d'Alene Masonic Temple, in Coeur d'Alene, Idaho, ID-Nr. 78001071
 Coeur d'Alene Mission of the Sacred Heart, in Desmet, Idaho, ID-Nr. 75000623